Topal (türk. für „der Hinkende, der Lahme“) ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulkadir Topal (* 1983), deutscher Übersetzer
 Ahmet Topal (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Amir Topal (* 1978), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Aykut Topal (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Topal (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Murat Topal (* 1975), deutscher Polizist und Comedian
 Stepan Topal (1938–2018), gagausischer Politiker
 Timur Topal, deutscher Basketballtrainer

Siehe auch:
 Topaloğlu